ТФП — многозначная аббревиатура:
 ТФП — тайное физическое проникновение
 ТФП — текущие финансовые потребности
 ТФП — теория функционала плотности; теория функционала электронной плотности
 ТФП — Тульская федерация профсоюзов

См. также 
  — аббревиатура латиницей
 Time for print